Ocenebra japonica är en snäckart som beskrevs av Dunker 1860. Ocenebra japonica ingår i släktet Ocenebra och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Noter

Externa länkar 

Purpursnäckor
japonica